El Azúcar kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Azúcar, Camargo, Tamaulipas, 
 El Azúcar (västra Xicoténcatl), ort, Tamaulipas, 
 El Azúcar (södra Xicoténcatl), ort, Tamaulipas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar